Ilan – wieś w Syrii
 Ilan – imię męskie
 Ilan – brazylijski piłkarz

Osoby o imieniu Ilan
 Ilan Eshkeri
 Ilan Gilon
 Ilan Herbst
 Ilan Laufer
 Ilan Lejbowicz
 Ilan Manor
 Ilan Ramon

Osoby o nazwisku Ilan
 Towa Ilan
 Meir Bar-Ilan

Zobacz też 
 Newe Ilan
 Sede Ilan
 Uniwersytet Bar-Ilana